Юніорський чемпіонат світу з хокею із шайбою 2007 — 9-й розіграш чемпіонату світу з хокею серед юніорських команд. Чемпіонат проходив в фінських містах Раума та Тампере, з 11 по 22 квітня 2007 року. Збірна Росії перегравши у фінальному матчі збірну США 6:5, стала  втретє чемпіоном світу серед юніорських команд.

Попередній етап

Група А

Група В

Втішний раунд 
Матчі, що відбулися на стадії групових змагань: Фінляндія - Чехія 4:2, Латвія - Німеччина 2:3  зараховуються в залік втішного раунду.

Фінальний раунд

Чвертьфінали

Півфінали

Матч за 5-е місце

Матч за третє місце

Фінал

Найкращі бомбардири

Найкращі голкіпери 
Мінімум 120 ігрових хвилин

Нагороди 

Найкращі гравці, обрані дирекцією ІІХФ
Найкращий воротар:  Джош Юніс
Найкращий захисник:  Кевін Шаттенкірк
Найкращий нападник:  Джеймс ван Рімсдайк

Збірна усіх зірок
Найкращий воротар:  Джош Юніс
Найкращі захисники:  Віктор Гедман -  Кевін Шаттенкірк
Найкращі нападники:  Джеймс ван Рімсдайк -  Стівен Стемкос -  Олексій Черепанов

Дивізіон І

Група А 
Матчі проходили у місті Марибор (Словенія).

Група В 
Матчі проходили у місті Сянік (Польща).

Дивізіон ІІ

Група А 
Матчі проходили у місті Мішкольц (Угорщина).

Група В 
Матчі проходили у Меркуря-Чук (Румунія).

Дивізіон ІІІ

Кваліфікація

Турнір 
Матчі проходили у Пекіні (КНР).

Джерела 
Сторінка на сайті ІІХФ

Чемпіонат світу з хокею із шайбою (юніори)
2007 у хокеї з шайбою